O Clube de Regatas do Flamengo em 2021 disputou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, que nesta edição foi o único turno do Carioca. Foi campeão das três competições. Disputou também a Copa do Brasil e foi eliminado nas semifinais. Na Copa Libertadores da América, perdeu a final por 2–1 para o  e foi vice-campeão. Já no Série A do Campeonato Brasileiro, também foi vice-campeão.

A estreia na temporada foi na Taça Guanabara, em 2 de março, contra o  — classificado da fase preliminar do Campeonato Carioca. Ainda com os jogadores sub-20 — os atletas principais, devido ao término da temporada de 2020, só se reapresentaram em 15 de março — a partida terminou com vitória por 1–0. O elenco principal fez sua estreia na temporada pela 7.ª rodada e venceu o  por 3–0. Venceu o  por 3–1 na 2.ª partida das finais do Campeonato, tornando-se tricampeão da competição.

Pela Supercopa do Brasil, após o empate por 2–2 no tempo normal de partida, venceu a disputa por pênaltis, por 6–5 após as cinco cobranças normais e quatro alternadas, ou seja, foram nove cobranças de pênaltis. Desta forma, tornou bicampeão da competição.

A estreia no Campeonato Brasileiro foi uma vitória por 1–0 contra o , em 30 de maio, no Maracanã. O gol da partida foi marcado pelo atacante Pedro. O clube ficou com o vice-campeonato, marcando 71 pontos em 21 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 69 gols marcados, 36 sofridos e saldo de 33 gols.

A estreia na Copa do Brasil aconteceu na terceira fase — em função da disputa da Copa Libertadores — contra o , em Curitiba, também com vitória por 1–0, gol do jovem atacante . O clube foi eliminado nas semifinais, pelo , após um empate em 2–2 e uma derrota por 3–0, no Maracanã.

Durante a temporada, disputou 75 partidas, sendo 46 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com desempenho de 68,4 por cento. Marcou 156 gols e sofreu 70, ficando com saldo de 86 gols.

O artilheiro da temporada foi o atacante Gabi com 34 gols. Seguido pelos também atacantes Bruno Henrique com 20, Michael com 19 e Pedro com 18. Na sequência, Vitinho com 14 gols. De Arrascaeta e Rodrigo Muniz — que deixou o clube e foi para o , da Inglaterra, em 16 de agosto — com nove gols cada. Andreas, cinco, Willian Arão, quatro e Éverton Ribeiro e Gustavo Henrique, três cada. João Gomes e Thiago Maia marcaram dois gols cada e 10 futebolistas marcaram um gol cada, incluindo Gerson — que deixou o clube, em 23 de junho, após a partida contra o , vencida por 2–1. Foram três gols contra a favor do clube.

Na parte disciplinar, foram 182 cartões, sendo sete vermelhos — para Diego, Éverton Ribeiro, Gabi, Isla, Léo Pereira e Márcio Tannure (chefe do departamento médico do clube) e William Arão — e 175 amarelos.

Elenco 
Este foi o elenco do clube ao final da temporada:

 Última atualização: 2 de dezembro de 2021.

Entradas

Saídas

Empréstimos

Emprestados 

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Bruno Viana 

 Anúncio
Em 12 de fevereiro, o clube anunciou a contratação do zagueiro Bruno Viana, do , de Portugal. O contrato será por empréstimo até o final da temporada de 2021 e com opção de compra de 7 milhões de euros (aproximadamente 45 milhões de reais). O atleta vai usar a camisa de número 30, mas só poderá estrear a partir de 1 de março, quando a janela de transferências do exterior reabre.

 Regularização
Em 3 de março, Bruno Viana teve o seu nome publicado no "Bira" da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Assim, ele está apto para fazer sua estreia pelo clube. Entretanto, a data da estreia ainda não foi anunciada, em função dele ainda se recuperar da fratura em um dos dedos da mão.

Estreia
O zagueiro fez sua estreia em partida válida pela 3.ª rodada da Taça Guanabara, contra o . O Flamengo venceu a partida por 4–1.

Kenedy 

 Anúncio
Em 18 de agosto, poucas horas antes da partida contra o , pela Copa Libertadores, o clube anunciou a contratação do atacante Kenedy, do , da Inglaterra. O futebolista foi contratado por três milhões de euros e empréstimo de um ano, com a opção de compra pelo clube, ao final do empréstimo, por 10 milhões de euros ou, pela cotação atual, cerca de 61 milhões de reais. O valor pago agora será abatido do valor final, caso o clube exerça a opção de compra.

 Regularização no BID
Em 20 de agosto, o nome de Kenedy já aparecia no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, concluindo a regularização do atleta. Entretanto, a estreia ainda não tem data para acontecer. O futebolista testou positivo para COVID-19 e ainda está em Londres, cumprindo quarentena antes de embarcar para o Rio de Janeiro e se apresentar ao Rubro-Negro.

 Apresentação
Em 27 de agosto, o atacante foi apresentado oficialmente no hotel onde a delegação estava hospedada antes da partida válida pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o . Kenedy usará a camisa 33.

Andreas Pereira 

 Anúncio
Em 20 de agosto, o clube anunciou a contratação do meia Andreas Pereira, do , também da Inglaterra. O atleta, que nasceu em Duffel, na Bélgica, de pais brasileiros, foi conformado pelo clube por empréstimo de um ano e o clube arcará com 60 por cento dos salários do futebolista no período.

 Chegada ao Rio de Janeiro
Andreas Pereira chegou no Rio de Janeiro, em 20 de agosto. No final da negociação com o clube inglês, o Flamengo não pagará nada pelo empréstimo do atleta, mas arcará com o salário integral.

 Exames no Ninho do Urubu
Em 21 de agosto, primeiro dia no Rio de Janeiro, o futebolista foi ao CT do Flamengo para exames médicos. O clube já havia feito contato com o departamento médico do Manchester United. O jogador fez exames médicos no clube inglês no retorno da temporada e participou da pré-temporada. Assim, o atleta se encontra em plenas condições física para atuar em breve, muito provavelmente, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, mas dependerá do treinador. Ele usará a camisa 18.

David Luiz 

 Anúncio
Em 11 de setembro, o clube anunciou oficialmente a contratação do zagueiro David Luiz, ex-atleta do . O futebolista volta ao Brasil após atuar por 14 anos de Europa e com 23 títulos conquistados. Ele usará a camisa 23 e o contrato é válido até o fim da temporada de 2022.

Saídas

César 
 Empréstimo
Em 8 de fevereiro, o  acertou a contratação, por empréstimo, do goleiro César até o final desta temporada. Entretanto, a apresentação só aconteceria em março, já que o atleta ainda disputava o Campeonato Brasileiro.

 Lesão
Em 27 de fevereiro, o Flamengo divulgou o resultado do exame no joelho direito do goleiro: lesão no ligamento. O atleta será operado em 7 de março e a recuperação, em torno de seis meses, inviabilizou a saída para o Atlético Goianiense.

Gerson 

Anúncio da transferência
Em 9 de junho, o clube anunciou oficialmente o acerto para transferência do volante Gerson para o , da França. O Flamengo receberá 25 milhões de euros (cerca de 160 milhões de reais) e aditivos por metas que podem chegar a 30 milhões de euros e ainda manterá 20% a 25% dos direitos de venda do atleta no futuro, conforme o valor desta possível venda. O atleta ainda disputará partidas pelo Rubro-Negro e não há uma definição para a apresentação ao novo clube.

Entrevista de despedida
Em 22 de junho, véspera da última partida do atleta pelo clube, Gerson concedeu entrevista à FlaTV ao lado dos jogadores Diego, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, Gabriel Batista e Hugo Moura. Entre comentários sobre a passagem pelo clube, falou sobre o apelido de "coringa" e a criação do "vapo".

Última partida
A última partida do volante pelo Rubro-Negro foi em 23 de junho, contra o , no Maracanã. Ao final da partida, muito emocionado, o futebolista recebeu o carinho dos companheiros e chorou. No telão foi exibida uma homenagem: "Obrigado".

Renovação de contratos

Thiago Maia 

Em 25 de fevereiro, o clube anunciou a renovação do contrato de empréstimo do volante Thiago Maia junto ao , da França, até junho de 2022. O atleta se recupera de uma cirurgia no joelho e a previsão mais conservadora para o retorno às partidas é de seis meses. Durante este período de recuperação, o clube francês pagará parte dos salários do futebolista. O Flamengo tem a opção de compra de 50 por cento dos direitos econômicos, após o término do empréstimo, por sete milhões de euros.

Geração 85 
A renovação dos contratos dos jogadores da "Geração 85" — o goleiro Diego Alves, o meia Diego e o lateral-esquerdo Filipe Luís — foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, em 3 de novembro, para os dois primeiros e, em 17 de novembro, para Filipe Luís, que teria o vínculo encerrado no final desta temporada. A negociação foi rápida e aconteceu no final de outubro já que os futebolistas concordaram com a manutenção da remuneração sem aumento ou descontos.

Competições

Copa Libertadores

Fase de grupos 
 Definição dos potes
Com a definição das últimas equipes uruguaias foram definidos os potes para o sorteio da fase de grupos que está marcado para 9 de abril, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Na fase de grupos equipes de um mesmo país não podem pertencer ao mesmo grupo, exceto as equipes da fase anterior (no caso dos clubes brasileiros podem ser  e , vencedores dos confrontos 2 e 4, respectivamente).

 Sorteio
A CONMEBOL realizou o sorteio dos grupos da competição em 9 de abril, na sua sede em Luque, no Paraguai. O Rubro-Negro, cabeça de chave (pote 1) ficou no "grupo G" com  (Equador, pote 2, 26 no ranking da CONMEBOL),  (Argentina, pote 3, 33) e  (Chile, pote 4, 128). A Confederação Sul-Americana divulgará as datas, horários e locais das partidas em breve, mas a primeira rodada está definida entre 20 e 22 de abril.

Fases finais 
Em 1 de junho, a CONMEBOL realizou em sua sede, em Luque, no Paraguai, o sorteio do chaveamento das equipes desde as oitavas de final até a final.

As equipes que finalizarem em primeiro lugar na fase de grupos (pote 1 no sorteio) enfrentaram as equipes que finalizaram em segundo lugar (pote 2), podendo ser sorteadas equipes de um mesmo país ou que integraram o mesmo grupo na fase anterior. A pontuação obtida na fase de grupos serve para a definição dos mandos de campo até a semifinal, com as equipes melhores posicionadas sempre realizando o jogo de volta em casa (numerados de 1 a 16).

Equipes classificadas

Realizado o sorteio, o Flamengo enfrentará o , da Argentina — local da primeira partida.

Tabela detalhada
Em 2 de junho, a CONMEBOL divulgou a tabela detalhada das partidas das oitavas de final. As partidas serão disputados em julho, após o fim da Copa América. As partidas do Flamengo acontecerão em 14 de julho, na Argentina e, em 21 de julho, no Maracanã.

Público 
 CONMEBOL libera público
Em 15 de julho, a CONMEBOL confirmou a mudança do estádio da partida — do Maracanã, no Rio de Janeiro, para o Mané Garrincha, em Brasília — e a liberação da presença de público. A mudança aconteceu após a liberação do governo do Distrito Federal. Segundo o chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, informou sobre a publicação da edição extra do Diário Oficial com o protocolo completo. O limite do público será de até 25% da capacidade máxima do estádio e apenas pessoas com a vacinação completa (duas doses ou dose única, conforme indicação do fabricante) poderão ir ao estádio.

 Anúncio da venda dos ingressos
Em 17 de julho, o clube anunciou como seria o processo de venda dos ingressos para a partida. Serão até 18 mil pessoas (cerca de 25 por cento da capacidade total do estádio). Só poderão acessar o estádio os vacinados (duas doses ou dose única, conforme indicação do fabricante) até 6 de julho (15 dias antes da partida) ou com o teste PCR negativo de COVID-19, realizado a partir de 19 de julho (dois dias antes da partida, que será em 21 de julho). Além disso, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz durante toda a partida.

O valor dos ingressos varia de 140 a 500 reais. Caso não seja possível a retirada do ingresso, por não cumprir alguns requisitos necessários, o valor não será reembolsado, já que o ingresso não poderá ser colocado para venda novamente (as vendas só são permitidas pela internet). Da mesma forma, os custos do exame e o deslocamento até o estádio são de responsabilidade do torcedor.

 Liminar contra venda de ingressos
Em 19 de julho, a juíza Indiara Arruda de Almeida Serra, da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF, negou a liminar da ação popular protocolada pelo advogado José da Silva Moura Neto, com pedido de suspensão do decreto do GDF que liberou a partida com público no estádio Mané Garrincha.

 Troca de ingressos
Em 20 de julho, o Flamengo divulgou os detalhes da troca do voucher de compra na internet pelo ingresso físico e pela pulseira de acesso, com o intuito de evitar no acesso ao estádio. Os ingressos podem ser retirados no Rio de Janeiro e na capital federal, local da partida.

 Nova tentativa de suspender a presença de público
Em 21 julho, a Justiça do Distrito Federal negou um novo pedido de liminar, poucas horas antes da abertura dos portões, contra a entrada de torcedores nos estádios de Brasília, em especial no Mané Garrincha. A ação pública com pedido de liminar foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a justificativa foi de risco de disseminação do coronavírus em função da aglomeração de torcedores. O juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF, Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, rejeitou o pedido.

 Público no Rio
Após uma polêmica envolvendo o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Rodrigo Dunshee de Abrantes, vice-presidente Jurídico do Flamengo, na internet, a Prefeitura do Rio de Janeiro, liberou, em 30 de julho, o público máximo de 10 por cento da capacidade total do Maracanã para a partida de 18 de agosto, pela Taça Libertadores contra o , do Paraguai.

Multa e advertência 
Em 1 de setembro, o clube foi multado pela CONMEBOL em 12 mil dólares (cerce de 61,8 mil reais) pelo atraso na entrada em campo e no protocolo do cerimonial na partida contra o , na partida de volta pelas quartas de final.

O delegado da partida também abriu um processo disciplinar por conta de três apelidos que não estariam autorizados nas camisas: Gabi, Vitinho e Matheuzinho. Apelidos são permitidos, desde que os nomes estampados nas camisas sejam os mesmos da lista prévia enviado pelo clube, o que não foi o caso. Assim, o clube sofreu uma advertência.

Final 
 Uniformes
Em 7 de outubro, a CONMEBOL divulgou os uniformes das duas equipes para a disputa da final, em 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O  atuará com o mesmo uniforme da conquista da edição de 2020, predominando o tradicional verde. Já o Flamengo, atuará em sua terceira decisão de Libertadores com o segundo uniforme, predominando a cor branca.

 Léo Pereira suspenso
A CONMEBOL comunicou ao Flamengo que o zagueiro Léo Pereira foi punido com suspensão por duas partidas e multa de quatro mil dólares (pela cotação do dia, cerca de 22 mil reais). O futebolista foi expulso na partida contra o , primeiro jogo das semifinais. O atleta cumpriu suspensão automática na segunda partida contra o Barcelona de Guayaquil, mas também não poderá atuar na final, contra o Palmeiras.

Supercopa do Brasil 
 Patrocínio pontual
O clube fechou um patrocínio com a Amazon para a partida válida pela Supercopa do Brasil. A marca "Amazon Prime" será estampada nas costas das camisas dos jogadores e a empresa também fará ações nas redes sociais do Rubro-Negro. Como o valor do patrocínio é inferior a três milhões de reais, o acordo não precisou ser referendado pelo Conselho de Administração.

Campeonato Brasileiro 
 Relacionados para a primeira partida
Em 29 de maio, o clube liberou a lista dos futebolistas para a primeira partida do Campeonato. São eles (em ordem alfabética):

 Bruno Henrique
 Bruno Viana
 De Arrascaeta
 Diego
 Everton Ribeiro
 Filipe Luís
 Gabi
 Gabriel Batista
 Gerson
 Gustavo Henrique
 Hugo
 Hugo Moura
 Isla
 João Gomes
 Léo Pereira
 Matheuzinho
 Michael
 Pedro
 Ramon
 Rodrigo Caio
 Rodrigo Muniz
 Vitinho
 William Arão

 Corte de Gabi
Ainda em 29 de maio, o clube anunciou que o atacante Gabi não disputará a primeira partida do clube em função de um quadro viral com indisposição gástrica, sendo vetado pelo Departamento Médico do clube.

Apoio ao Orgulho LGBTQIA+
Para apoiar o movimento de conscientização pela luta das pessoas LGBTQIA+, o uniforme dos jogadores na partida contra o , em 27 de junho — véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ — terá os números nas cores do arco-íris, assim como a braçadeira do capitão da equipe. Os uniformes utilizados pelos atletas, após a partida, serão leiloadas através da plataforma "Play For a Cause".

Copa do Brasil

Terceira fase 
 Descanso dos jogadores da Seleção Olímpica
Os futebolistas Pedro e Gerson foram poupados da primeira partida da Copa do Brasil. Eles atuaram em duas partidas amistosas  pela Seleção Olímpica com o objetivo de preparação para a disputa das Olimpíadas de Tóquio 2021. Como os jogos foram disputados na Sérvia, o desgaste da viagem seria grande. Desta forma, o clube preferiu poupar os jogadores da partida. Eles se reapresentam em 11 de junho e participam das preparação para a partida do Campeonato Brasileiro.

 Desfalque de Gabigol
Outro desfalque para a primeira partida, será o atacante Gabi, que participou com a Seleção Brasileira "principal" de duas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A ultrassonografia realizada pela CBF após a segunda partida — contra a Seleção Paraguaia, em Assunção, no Paraguai — apontou um pequeno edema na perna direita.

Fases finais 
 Oitavas de final
Para as oitavas de final, os 16 clubes classificados foram dispostos em um pote único, sem direcionamento, e qualquer confronto poderia acontecer entre os classificados. O mando de campo das partidas (ida e volta) também foi sorteado, independentemente do ranking da equipe. A partir desta fase, haverá o árbitro de vídeo (VAR). O gol fora de casa, como na fase anterior, não será critério de desempate. O sorteio foi realizado em 22 de junho, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Segundo o calendário da CBF, as partidas de ida e volta desta fase devem ser realizas entre o final de julho e o começo de agosto, ou seja, as partidas de ida devem acontecer entre 28 e 30 de julho e, as de volta, entre 4 e 6 de agosto.

 Quartas de final
Para as quartas de final, houve um novo sorteio na sede da CBF, em 6 de agosto, entre os oito clubes classificados dispostos em um pote único, como aconteceu nas oitavas de final, sem direcionamento, e qualquer confronto seria possível.

As partidas de ida acontecem em 25 e 26 de agosto e as partidas de volta, entre 14 e 16 de setembro. O adversário do Flamengo nesta fase, conforme o sorteio, será o , com a primeira partida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Campeonato Carioca

Taça Guanabara 
 Férias para elenco principal
O clube anunciou que os os principais jogadores terão umas pequenas férias e só se reapresentarão em 15 de março. Com isso, a equipe que iniciará o Campeonato Carioca será composta, basicamente, pela base, mas com alguns reforços. Michael, Pepê e João Gomes pediram para disputar já o Estadual, terão um período menor de descanso e devem estar à disposição na segunda rodada da Taça Guanabara. O zagueiro Bruno Viana, recém-contratado, ainda está sem definição para a estreia.

Como aconteceu na temporada passada — em função da disputa do Mundial no final de 2019 — Mauricio Souza, do sub-20, substituirá o treinador da equipe principal nas primeiras rodadas do Carioca.

 Início do Carioca
Em 28 de fevereiro, o clube divulgou a lista dos atletas que iniciarão a disputa da Taça Guanabara (e do Estadual). São eles:

 Goleiros
 Gabriel Batista
 João Fernando
 Matheus
 Bruno
 Laterais
 Matheuzinho
 Luan
 Luís Gustavo
 Ramon
 Ítalo
 Zagueiros
 Bruno Viana
 Noga
 Otavio
 Natan
 Milani
 Volantes
 João Gomes
 Daniel Cabral
 Richard
 Lucas André
 Hugo Moura
 Meias
 Max
 Yuri
 Lázaro
 Pepê
 Atacantes
 Rodrigo Muniz
 Weverton
 Mateus Lima
 Thiaguinho
 Gabriel Barros
 Michael

 Estreia da equipe principal
Em 31 de março, pela sétima rodada da Taça Guanabara, o time principal fez sua estreia na temporada. A partida foi contra o  e terminou com vitória por 3–0, com gols de Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa — este último que já havia disputada a partida anterior contra o , pela sexta rodada.

Mortes 
 27 de fevereiro – Bruno Lucena, coordenador do Patrimônio Histórico do Flamengo. Historiador, morreu aos 39 anos de infarto. Era conhecido como "enciclopédia rubro-negra" pelos amigos e membros do clube
 10 de junho – Diogo, ex-atacante que atuou no clube, em 2004, e fez sua estreia contra o  na Copa do Brasil daquele ano. Morreu em um acidente de moto, em Maringá, no norte do Paraná
 24 de outubro - Ubirajara Mota, ex-goleiro que atuou no clube de 1972 até 1976, quando se aposentou. Pelo clube, conquistou os títulos cariocas de 1972 e 1974, entre outros. Era o goleiro do , em 1966, última conquista do clube no Campeonato Carioca. Também atuou pelo , participando das conquistas do Carioca de 1968 e do Brasileiro de 1968 (Taça Brasil)
 15 de novembro - Gilberto Cardoso Filho, ex-presidente do Flamengo entre 1989 e 1990 e, interinamente, em 2002 após o impeachment de Edmundo dos Santos Silva. Era filho do também ex-presidente na década de 1950, Gilberto Cardoso. Foi durante o seu mandato que o clube conquistou sua primeira Copa do Brasil, em 1990

Outros

Treinadores

Rogério Ceni

Anúncio 
Em 10 de novembro de 2020 — apenas um dia após a demissão de Domènec Torrent — o clube anunciou a contratação do ex-treinador do  Rogério Ceni até o final da temporada de 2021, término do mandato do presidente Rodolfo Landim. O ex-goleiro do  dirigiu o treinamento no Ninho do Urubu no mesmo dia do acerto.

COVID-19 
Em 8 de junho, o Flamengo anunciou que, ao realizar o teste no treinador, em 7 de junho, o resultado foi positivo para a COVID-19. Assim, o treinador ficou afastado por três partidas, mas, em princípio, seriam duas partidas: contra o , primeira partida da Copa do Brasil e contra o , pelo Campeonato Brasileiro, mas não dirigiu a equipe também na partida de volta contra o Coritiba. A equipe foi dirigida, durante este período de quarentena, pelo treinador da equipe sub-20 do clube, Maurício Souza.

Demissão 
Após uma sexta-feira intensa nos bastidores, por volta de 2:46 da madrugada de sábado, 10 de julho, as redes sociais do clube anunciaram a demissão do treinador.

Estatísticas

Renato Gaúcho

Anúncio 
Ainda na noite de 10 de julho, poucas horas após a demissão de Rogério Ceni, o clube anunciou que chegou a um acordo para a contratação do treinador Renato Gaúcho. A estreia foi marcada para acontecer em 14 de julho, contra o , pela Copa Libertadores.

Apresentação 
O treinador foi apresentado, no Ninho do Urubu, em 12 de julho. Renato atuou pelo clube pela última vez em 6 de maio de 1998, na vitória sobre a  por 1–0 após 211 jogos, 68 gols e eleito o melhor jogador da conquista da Copa União (módulo Verde de 1987).

Demissão 
Em 29 de novembro, a diretoria do clube anunciou a demissão do treinador, após conversa entre as partes. O contrato era até o fim desta temporada e o técnico não seguiria no Rubro-Negro na próxima temporada por comum acordo. Assim, considerando não haver mais clima diante dos resultados recentes, a ruptura foi inevitável.

Estatísticas 

 Última atualização em 30 de novembro de 2021.

Maurício Souza (interino) 
 Início da temporada
O treinador Maurício Souza esteve à frente da equipe durante o início da temporada, enquanto a equipe principal esteve de férias, junto com o treinador Rogério Ceni.

 COVID-19 de Rogério Ceni
Também dirigiu a equipe durante o período de afastamento do treinador Rogério Ceni pela COVID-19.

 Demissão de Rogério Ceni
Com a demissão de Rogério Ceni, esteve novamente no comando da equipe na partida contra a , em 11 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

 Efetivação na equipe de Renato Gaúcho
Em 21 de julho, o clube anunciou a contratação do treinador Fábio Matias, ex-treinador do sub-20 do  para assumir a equipe sub-20 do Flamengo. Com isso, Maurício Souza foi efetivado como auxiliar técnico permanente na comissão técnica do treinador da equipe principal, Renato Gaúcho.

 Copa do Brasil
Com a vitória por 6–0 contra o , no Maracanã, o treinador Renato Gaúcho preservou a equipe titular para a partida de volta pelas oitavas de final, que ficou no Rio de Janeiro com o técnico. Novamente Maurício de Souza comandou a equipe na partida.

 Demissão de Renato Gaúcho
Com a demissão do treinador Renato Gaúcho, antes do final da temporada, assumirá novamente interinamente a equipe principal até o final do ano.

Estatísticas 

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Competições

Resumo das participações

Copa Libertadores da América

Fase de grupos

Fases finais

Esquema

Oitavas de final 

Com o resultado agregado de 5–1, o clube se classificou para as quartas de final e enfrentará o vencedor da disputa entre o , do Paraguai, e o .

Quartas de final 

Com o resultado agregado de 9–2, o clube se classificou para as semifinais e enfrentará o vencedor da disputa entre o , do Equador, e o .

Semifinais 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 4–0, o clube se classificou para a final e enfrentará o .

Final

Supercopa do Brasil

Premiação

Campeonato Brasileiro

Classificação

Desempenho em cada rodada

Primeiro turno 
Fonte:

Segundo turno 
Fonte:

Copa do Brasil

Terceira fase 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 3–0, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as oitavas de final.

Oitavas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 7–0, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as quartas de final.

Tabela até a final

Quartas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 6–0, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as semifinais.

Semifinais 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 2–5, o Flamengo foi eliminado das finais da competição.

Campeonato Carioca

Taça Guanabara (fase de grupos) 
 Tabela

 Partidas
Fonte:

Premiação

Fase final 
 Em itálico, as equipes que jogarão pelo empate por ter melhor campanha e em negrito as equipes vencedoras das partidas. Na final, não há vantagem de empate para nenhuma equipe.

Semifinais 
Fonte:

Finais 
Fonte:

Premiação

Campanha

Partidas 
O clube disputou 75 partidas, sendo 34 como mandante, 34 como visitante e sete clássicos. Foram 46 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 156 gols e sofreu 70, com saldo de 86 gols e um aproveitamento de 68,4 por cento.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Última partida

Mês a mês

Estádios

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC. Welington (, Campeonato Brasileiro, 13.ª rodada), Donato (, Copa do Brasil, oitavas de final, ida) e Saúl Salcedo (, Copa Libertadores, quartas de final, volta)
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)
 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Doblete 
Estes são os dobletes do Flamengo:

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Hat-trick 
Estes são os hat-tricks do Flamengo:

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Gols sofridos 
Estes são os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)
 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Pênaltis cometidos 
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Pênaltis sofridos 
Estes são os pênaltis a favor do Flamengo:

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Cartões 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas/membros da comissão técnica que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Cartões vermelhos 

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Cartões amarelos 

 Última atualização em 12 de dezembro de 2021.

Ranking

CONMEBOL 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL):

 Última atualização em 19 de dezembro de 2021.

CBF 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

 Última atualização em 19 de dezembro de 2021.

Ligações externas 
 

 

 
Temporada 2021
Futebol de 2021 no Rio de Janeiro
Flamengo